Euregio Egrensis steht für:

 Euregio Egrensis, eine Europaregion in Deutschland und Tschechien
 Euregio Egrensis (Radweg), einen Radweg durch Deutschland und Tschechien